Losch ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Losch (* 1942), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Claudia Losch (* 1960), deutsche Leichtathletin
 Ferdinand von Losch (1843–1912), preußischer Oberst und Kammerherr
 Hartmut Losch (1943–1997), deutscher Leichtathlet
 Helmut Losch (1947–2005), deutscher Gewichtheber
 Henri Losch (1931–2021), luxemburgischer Lehrer, Schauspieler, Schriftsteller, Drehbuchautor und Linguist
 Hermann Losch (1863–1935), deutscher evangelischer Geistlicher, Hochschullehrer, Nationalökonom, Statistiker und Präsident des Württembergischen Statistischen Landesamtes
 Jochen Losch (* 1981), deutscher Basketballspieler
 Johann Friedrich Losch (1860–1936), deutscher evangelischer Geistlicher und Botaniker
 Josef Losch (1900–1945), deutscher katholischer Geistlicher, von den Nationalsozialisten hingerichtet
 Jürgen Losch (* 1959), deutscher Flottillenadmiral
 Karl-Heinz Losch (1942–2012), deutscher Rollkunstläufer und Kommunalpolitiker
 Katja Losch (* 1972), deutsche Journalistin und Fernsehmoderatorin
 Kurt Losch (1889–1944), deutscher Maler und Graphiker
 Liselotte Losch (1917–2011), deutsche Opernsängerin (Sopran)
 Manfred Losch (1938–2009), deutscher Leichtathlet
 Mike Losch (* 1974), deutscher Eishockeyspieler
 Norbert Losch (* 1941), deutscher Schauspieler
 Philipp Losch (1869–1953), deutscher Historiker und Bibliothekar
 Susanne Losch (* 1966), deutsche Leichtathletin
 Tilly Losch (1903–1975), österreichische Tänzerin, Schauspielerin, Choreografin und Malerin
 Werner Losch (* 1932), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Loosch
 Loche